Die Saison 2014/15 war die 59. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und die 80. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft. Meister wurde zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte der GKS Tychy, während der GKS Katowice nach zwei Jahren Erstklassigkeit wieder in die zweitklassige I liga absteigen musste.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die besten sechs Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer Doppelrunde (zehn Spiele für jede Mannschaft) die Reihenfolge für die ersten sechs Plätze der Playoffs aus. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn traten je viermal gegeneinander an (zwölf Spiele für jede Mannschaft) und spielten zwei weitere Playoff-Teilnehmer sowie den Absteiger in die I liga aus. Dabei wurden jeweils die Hauptrundenergebnisse übernommen. In den Playoffs wurden die Viertelfinals im Modus „Best of Five“, die Halbfinals und das Endspiel im Modus „Best of Seven“ ausgespielt. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielten im Modus „Best of Three“ den dritten Platz aus. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Besonderheiten 
Erstmals seit der Spielzeit 2010/11 war die Ekstraliga mit zehn Mannschaften wieder vollständig besetzt. Mit Aufsteiger Orlik Opole spielte erstmals seit 2004 wieder eine Mannschaft aus der Woiwodschaft Opole in der höchsten Spielklasse. Naprzód Janów kehrte drei Jahre nach dem Abstieg 2011 in die Ekstraliga zurück.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde

Plätze eins bis sechs

Plätze sieben bis zehn 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Turnierbaum

Finale

Kader des Polnischen Meisters

Weblinks 
 Offizielle Webseite der polnischen Eishockeyliga (polnisch)
 Statistik der Liga auf Hokej.net (polnisch)

Siehe auch 
 Polnischer Eishockeypokal 2014/15

2014
Eishockeysaison 2014/15